Валерий Третьяков:
 
 Третьяков, Валерий Степанович (род. 1941) — генерал-полковник.